Jakobs est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
Ditmar Jakobs (né en 1953), joueur allemand de football
Gert Jakobs (né en 1964), coureur cycliste néerlandais
 (né en 1937), juriste allemand en droit criminel
Ismail Jakobs (né en 1999), joueur allemand de football
 (né en 1985), joueur suédois de hockey sur glace
 (1917-1944), joueur allemand de football
 (1898-1941), espion allemand
 (né en 1990), joueur allemand de football
, professeur allemand de physique
Marco Jakobs (né en 1974), bobeur allemand
 (né en 1959), joueur allemand de football
 (1858-1942), ingénieur ferroviaire allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand